Brodeau est le nom d'une famille originaire de Tours, d'où sont sortis plusieurs hommes de lettres ; elle descendait de Victor Brodeau, qui, ayant accompagné son père au siège d'Acre où il périt, fut anobli par Philippe-Auguste, elle a produit plusieurs gens de lettres estimés, entre autres :
 Jean Brodeau ;
 Julien Brodeau, () ;
 Julien-Simon Brodeau d'Oiseville ;
 Pierre-Julien Brodeau de Moncharville ;
 Victor Brodeau, ().

Homonymie de patronyme